Alfred Brugnot (1827-1903) : homme politique français ;
 Henri Brugnot (1874-1940) : peintre français.